Příjmení Bárta nejspíš pochází z aramejského osobního jména Bartoloměj. Další podoby tohoto jména jsou Bartek, Bartík, Bartas, Barták, Bartoška.
Existuje více nositelů českého příjmení Bárta či Barta:

mužská podoba příjmení
 Aleš Bárta (varhaník) (* 1960) – český varhaník
 Aleš Bárta (zdravotník) (* 1966) – český zdravotník
 Antonín Bárta (* 1945) – český fotbalista SK Kladno
 Alexander Bárta (1894–1944) – slovenský šermíř
 Alexander Barta (* 1983) – německý lední hokejista
 Alexander Bárta (herec) – slovenský herec
 Boleslav Bárta (1929–1991) – moravský psycholog a politik
 Dan Bárta (* 1969) – český zpěvák a textař
 Ferdinand Barta (1838–1892) – podnikatel v oboru stavebních hmot; otec podnikatele Rudolfa Barty (1868–1952); dědeček chemika Rudolfa Bárty (1897–1985)
 František Bárta – československý sportovní střelec, mistr Evropy
 František Antonín Serafinský Bárta (1834–1859) – český hudební skladatel
 Imrich Barta (1925–1999) – slovenský architekt, malíř a výtvarník řeckého původu
 István Barta – maďarský vodní pólista
 Jan Bárta (rozcestník) – více nositelů
 Jaroslav Bárta (* 1948) – český fotograf
 Jiří Barta (* 1948) – český filmový režisér a scenárista
 Jiří Bárta (rozcestník) – více nositelů
 Josef Bárta (rozcestník) – více nositelů
 Kamil Bárta (* 1968) – český fotbalista
 Libor Barta (* 1967) – český hokejový brankář
 Lubor Bárta (1928–1972) – hokejový brankář
 Lukáš Bárta (* 1980) – český básník a spisovatel
 Martin Bárta (* 1967) – operní zpěvák-barytonista
 Matěj Bárta (* 1979) – český podnikatel, majitel agentury ABL
 Michal Bárta – více nositelů
 Milan Bárta (* 1970) – český učitel a spisovatel
 Miroslav Bárta (* 1969) – český egyptolog a archeolog
 Ondřej Bárta (* 1976) – český fotbalista
 Rudolf Barta (podnikatel) (1868–1952) – český podnikatel, syn Ferdinanda Barty (1838–1892), otec chemika Rudolfa Bárty (1897–1985)
 Rudolf Bárta (1897–1985) – český chemik, syn podnikatele Rudolfa Barty (1868–1952), vnuk Ferdinanda Barty (1838–1892)
 Šimon Bárta (1864–1940) – český kněz a biskup
 Tomáš Bárta (* 1974) – český fotbalista
 Tomáš Bárta (* 1982) – český malíř
 Václav Bárta – více nositelů
 Vít Bárta (* 1973) – český podnikatel a politik
 Vladimír Bárta – český judista
 Vojtěch Bárta (1860–1916) – český podnikatel
 Zdeněk Bárta (rozcestník) – více nositelů

ženská podoba příjmení
s přechýlením

 Emílie Bártová (1837–1890) – česká feministka, spoluzakladatelka Ženského výrobního spolku
 Eva Bártová (* 1955) – československá orientační běžkyně
 Daniela Bártová (* 1974) – česká gymnastka a atletka, skokanka o tyči
 Heidemarie Grécká-Bártová – česká plavkyně, skokanka do vody
 Jindra Bártová (* 1942) – česká muzikoložka
 Milena Bártová (* 1924) – česká sklářská a textilní výtvarnice

bez přechýlení
 Martina Bárta (* 1988) – česká zpěvačka

Sledujte také 
 Bārta (řeka v Litvě a v Lotyšsku)

Česká příjmení